Joe Hill (1882–1915) svéd származású amerikai dalszerző, énekes, forradalmár
 Joe Hill (1972) amerikai író